Шанжи може да се односи на:

 Шанжи (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Шанжи (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Шанжи (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Шанжи сир Марн, насељено место у Француској, у департману Сена и Марна